Kicking Cans é o sexto álbum solo do cantor e compositor Dori Caymmi, lançado em 1992.

Faixas 
1. Migration   

2. Forever Lover And Friend  

3. It's Raining (At Buritifarm)  

4. From The Sea  

5. Brasil (Aquarela Do Brasil) 
 
6. Kicking Cans
  
7. Spring
  
8. Northeast 
 
9. Hurricane Country
  
10. My Countryside

Álbuns de Dori Caymmi
Álbuns de 1992